Polepa – rodzaj poziomej warstwy izolacyjnej, w której materiałem wiążącym jest glina, a wypełnieniem np. sieczka, trociny, gruz, żużel itp. Stosuje się ją na stropach wewnętrznych budynku i na strychach.

Zobacz też 
 Klepisko (podłoga)

Przypisy 

Elementy budowlane
Materiały budowlane